Чемпионат Кипра по футболу 1978/79 — 41-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 16 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1978/1979
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1978 году
Спорт на Кипре в 1979 году